Проспект Победы () — один из важнейших проспектов в центральном Бухаресте. Проходит от  на север, а затем на северо-запад до , где продолжается шоссе Киселёва в северном направлении.

История 

Изначально эта улица была известна под названием Ulița Mare (Улица Маре, Улица Большая), а также как Drumul Brașovului (Друмул Брашовулуй, Брашовская дорога), как часть торгового пути между Бухарестом и трансильванским городом Брашовом. В 1692 году господарь Константин Брынковяну вымостил дорогу деревом и частично упорядочил её, обозначив её маршрут через владения Белечены, монастыря Св. Иоанна, монастыря Злетари и Кантакузинов к монастырю Сериндари. После 1692 года дорога была известна уже под названием Podul Mogoșoaiei (Подул Могошаей, Могошайская деревянная дорога) из-за того, что она также соединяла с центром Бухареста дворец Могошая, который в то время принадлежал Брынковяну и располагался за несколько километров от города.

Большинство дорог на Балканах в старину весной и осенью становились грязными, но тут деревянное покрытие мешало этому. Дорога была одним из важнейших инженерных объектов в этом регионе и предметом гордости жителей Бухареста. Придорожные районы стали наиболее фешенебельными районами Бухареста: так, в 1775 году на самой дороге было 35 боярских имений.

З июля 1814 года Подул Могошаей стала первой улицей в Бухаресте, на которой было обустроено ночное освещение свечами.

Дерево не было достаточно прочным материалом, поэтому часто она находилась в плохом состоянии, хоть его несколько раз ремонтировали (в том числе в 1793 и 1814 годах). В то время, когда Дунайских княжеств принадлежали России (после русско-турецкой войны 1828/29 гг.) командир российских войск здесь Павел Киселёв построил продолжение дороги на север, которое сейчас названо в его честь. В 1842 году дорогу замостили брусчаткой, которую позже заменили на асфальт.

Дорога была названа Calea Victoriei (Каля Викторией, Проспект Победы) 12 октября 1878 года после победы Румынии в войне за независимость 1877—1878 годов.

Сейчас проспект является элитным торговым районом - тут расположено много новых модных магазинов, художественных бутиков, кафе и ресторанов.

Здания и монументы 

Главные достопримечательности, расположенные вдоль проспекта (с севера на юг):

 Дворец Кантакузино, вместе с музеем, посвящённым Джордже Энеску
 Музей коллекций искусства
 Дворец Штирбей
 Румынский атенеум
 Национальный музей искусств Румынии
 Библиотека Бухарестского университета
 Церковь Крецулеску
 Пьяца Революцией (площадь Революции), включает Мемориал Возрождения
 Телефонный дворец
 Театр Одеона
 Каса Капша
 Дворей Национального военного круга
 Пассаж Макка-Вилакроссе
 Bucharest Financial Plaza
 Национальный музей истории Румынии со статуей Траяна и волчицы на его ступеньках
 CEC Bank

Проспект долгое время был местом расположения Национального театра, который стоял с северного бока от Телефонного дворца; копия его бывшего фасада возрождена на современном здании отеля Novotel (открылся летом 2006 года). Римский атенеум располагается немного в стороне от проспекта и отделён от него небольшим парком.

В межвоенные годы Каля Викторией был показательной улицей в Бухаресте. После приблизительно полвека разрухи, он постепенно возвращается к этой роли.

Национальный музей искусств Румынии (бывший королевский дворец) и университетская библиотека напротив него пострадали во время революции 1989 года и были возрождены у 1990-ые годы; Телефонный палац был возрождён в 1997—2005 годах; кроме того, продолжается ремонт и реставрация многих отелей на проспекте.

Примечания

Ссылки 

Улицы Бухареста
Проспекты